DCC est un sigle qui signifie notamment :

En santé et médecine:
 Digital Covid Certificate, le certificat numérique européen
 Dépistage du cancer colorectal ;
 , une protéine, codée, chez l'humain, par le gène  du chromosome 18. C'est l’appellation Deleted in Colorectal Cancer qui est employée, tant pour la protéine que pour le gène.

Objets et produits:
 Digital Compact Cassette, support d'enregistrement numérique audio
 Dicyclohexylcarbodiimide, un produit utilisé dans la synthèse chimique des protéines par la méthode de Merrifield ;

Organisations:
 Dallas Cowboys Cheerleaders ;
 Délégation catholique pour la coopération ;
 DCC, entreprise irlandaise de distribution d'énergie ;
 Deputy Camp Chief, en scoutisme, est une personne brevetée du camp de Gilwell et habilitée à encadrer un camp de formation de chefs scouts.

Protocoles numériques:
 Direct Client-to-Client, un protocole utilisé par de nombreux clients IRC (Internet Relay Chat). 
 Digital Command Control, une norme de commande numérique utilisée en modélisme ferroviaire ;
  un protocole d'analyse et détection de courriers électroniques;

DCC est un code qui signifie notamment :
 700, en chiffre romain.